Сайак — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Сайак — коммуна во Франции, в департаменте Ло